Mistrzostwa Ameryki w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2002 – dziesiąte mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej męskiej reprezentacji narodowej w Ameryce. Odbył się w dniach 10–14 lipca 2002 roku w Buenos Aires. Tytułu zdobytego w 2000 roku broniła reprezentacja Argentyny. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do MŚ 2003.

Początkowo turniej miał być zorganizowany w pierwszym tygodniu lipca, ostatecznie data jego rozegrania została przesunięta o tydzień. W zawodach wzięło udział osiem zespołów wyłonionych we wcześniejszych regionalnych kwalifikacjach, jednak z powodu wycofania się aż czterech z nich ich miejsca zajęły drużyny niżej sklasyfikowane. Turniej odbył się w ciągu pięciu meczowych dni – przez pierwsze trzy dni reprezentacje rywalizowały w dwóch czterozespołowych grupach systemem kołowym, po czym odbyła się dwudniowa faza play-off. Dwie czołowe drużyny z każdej z grup awansowały do półfinałów, pozostałe zaś walczyły o miejsce piąte. Tytuł mistrzowski obronili Argentyńczycy, a prócz nich do turnieju finałowego mistrzostw świata awansowali reprezentanci Brazylii i Grenlandii.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Faza pucharowa

Mecze o miejsca 5–8

Mecze o miejsca 1–4

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Panamerykańska Federacja Piłki Ręcznej 

Mistrzostwa Ameryki w piłce ręcznej
2002 w piłce ręcznej
2002 w Argentynie
Piłka ręczna w Argentynie
Sport w Buenos Aires